Hieronder staat een lijst van geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het stelsel dateert van 1989 (het jaar van inwerkingtreding van de Kieswet). De aanduidingen worden met een oplopend nummer ingeschreven door de Kiesraad in een register en vervolgens gepubliceerd in de Staatscourant.

Een organisatie die een aanduiding heeft laten registreren in het landelijke register voor de Tweede Kamerverkiezingen is tevens gerechtigd met deze aanduiding zonder nadere registratie deel te nemen aan verkiezingen voor de Eerste Kamer, de Provinciale Staten, de kiescolleges voor de Eerste Kamer, de gemeenteraden, de eilandsraden en de waterschappen.

Kleurcodering
 is in de zittingsperiode 2021-heden vertegenwoordigd in de Tweede Kamer;
 is in het verleden vertegenwoordigd geweest in de Tweede Kamer;
 heeft deelgenomen aan verkiezingen voor de Tweede Kamer zonder een zetel te behalen;
 heeft niet deelgenomen aan verkiezingen voor de Tweede Kamer;
 is ingeschreven ná de laatst gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer.

 Lijst van geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen
 Lijst van geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen